

Onomastica 
 Hertbert – variante in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Erberto

Persone 
 Auberon Herbert (1838-1906) – scrittore, filosofo e anarchico britannico
 Brian Herbert (1947) – scrittore statunitense
 Daniel Herbert (1974) – rugbista a 15 e dirigente sportivo australiano
 Don Herbert (1917-2007) – conduttore televisivo statunitense
 Frank Herbert (1920-1986) – scrittore statunitense
 Edward Herbert (1583-1648) – filosofo e poeta inglese
 Elizabeth Herbert (1822-1911) – traduttrice, scrittrice e filantropa inglese
 Frederick Hugh Herbert (1897-1958) – commediografo, sceneggiatore, scrittore e regista austriaco
 Garry Herbert (1969) – canottiere britannico
 Gary Herbert (1947) – politico statunitense
 George Herbert (poeta) (1593-1633) – poeta e oratore inglese
 George Herbert, V conte di Carnarvon (1866-1923) – egittologo e collezionista d'arte britannico
 Gordon Herbert (1959) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista canadese con cittadinanza finlandese
 Henry Herbert, I conte di Carnarvon (1741-1811) – nobile inglese
 Henry Herbert, VI conte di Carnarvon (1898-1987) – nobile inglese
 Henry Herbert, VII conte di Carnarvon (1924-2001) – nobile inglese
 Holmes Herbert (1882-1956) – attore inglese
 Hugh Herbert (1884-1952) – attore statunitense
 James Herbert (1943-2013) – scrittore britannico
 John Herbert – politico inglese e Lord Cancelliere d'Inghilterra (1550-1617)
 John Herbert (1929-2011) – attore, regista e produttore brasiliano di soap opera e telenovelas
 John Herbert (1962) – atleta britannico attivo negli anni ottanta e novanta nel salto triplo e nel bob a 4
 Johnny Herbert (1964) – pilota automobilistico britannico 
 Matthew Herbert (1972) – musicista, disc jockey e produttore discografico britannico
 Michael Herbert (1857-1903) – diplomatico inglese
 Percy Herbert (1920-1992) – attore britannico
 Pierre-Hugues Herbert (1991) – tennista francese
 Pitt Herbert (1914-1989) – attore statunitense
 Ricki Herbert (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore neozelandese
 William Herbert, I conte di Pembroke (1501-1570) – nobile e politico inglese
 William Herbert, III conte di Pembroke (1580-1630) – nobile e politico inglese
 William Herbert (1696-1757) – ufficiale inglese
 Zbigniew Herbert (1924-1998) – poeta, saggista e drammaturgo polacco

Altro 
 Herbert – comune del Canada
Herbert – fiume del Queensland, in Australia
 Herbert – subcultura giovanile derivante da quella skinhead, nata verso la fine degli anni settanta nel Regno Unito
 John Herbert – personaggio della serie animata I Griffin

Pagine correlate 
John Herbert
William Herbert